Funck, Funck-Brentano:
 Frantz Funck-Brentano
 Frederik Christian Funck (1783  1866), en dansk cellist og komponist
 Heinrich Christian Funck (1771 – 1839), en tysk botaniker.
 Herbert Funck
 (Louise) "Lisel" (Charlotte) Funck (1918, Berlin  2001, Järna)
 Peter Ferdinand Funck (1788  1859), en dansk violinist, dirigent og komponist
 Théodore Funck-Brentano
 Thomas Funck (1919, Linköping 2010)

Se også 
 Funk
 Funke
 Funcke